«Конклав» () — будущий художественный фильм режиссёра Эдварда Бергера. В основе сценария одноимённый роман Роберта Харриса. В фильме снялись Рэйф Файнс, Джон Литгоу и Стэнли Туччи.

Сюжет 

Сюжет фильма сосредоточится на политических интригах в Ватикане. Кардинал Ломели, которому поручено найти преемника умершего папы римского, обнаруживает, что у бывшего папы был секрет, который необходимо раскрыть.

В ролях 
 Ральф Файнс — кардинал Ломели
 Джон Литгоу — кардинал Трембле
 Стэнли Туччи — кардинал Беллини
 Изабелла Росселлини — сестра Агнес
 Серджио Кастеллитто
 Карлос Диес
 Лучиан Мсамати
 Брайан Ф. О’Бирн
 Томас Лойбль
 Мераб Нинидзе
 Яцек Коман

Производство 
В мае 2022 года стало известно, что Ральф Файнс, Джон Литгоу, Стэнли Туччи и Изабелла Росселлини исполнят главные роли в будущем фильме, а режиссёром станет Эдвард Бергер.

В январе 2023 года было объявлено о дополнительном кастинге, поскольку съёмки начались в Риме. Съёмки также пройдут на студии Cinecittà и должны завершиться в марте.

Примечания 

Фильмы Великобритании
Фильмы Эдварда Бергера